Keune ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Keune (1881–1946), auch: Heinrich Heinz Keune und Heinrich Keune, deutscher Grafiker und Schriftkünstler
 Jacqueline Keune (* 1961), Schweizer Theologin
 Johann Baptist Keune (1858–1937), deutscher Altertumswissenschaftler und Museumsdirektor
 Martin Keune (1959–2017), deutscher Schriftsteller 
 Stefan Keune (* 1965), deutscher Jazz-Saxophonist
 Thea Schmidt-Keune (1920–1993), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Tom Keune (* 1975), deutscher Schauspieler
 Victor Keune (* 1919), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Keune (1905–1974), deutscher Politiker (FDP)
 Christian-Victor Keune (* 1955), deutscher Schauspieler

Keune ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Keune (niedersorbisch Chójna; bis 30. November 1937 Koyne), Wohnplatz der Stadt Forst (Lausitz)

Siehe auch:

 Koine